Э́лви () может означать:

Фамилия 
  (1816—1893) — английский органист и композитор.
 Элви, Морис (1887—1967) — британский кинорежиссёр, кинопродюсер и сценарист.

Прочее 
  — лунный кратер.

См. также 
 Алви
 Элвис